Гохар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-де-Гранада. Занимает площадь 12 км². Население — 5297 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Cómo llegar desde Granada (línea 171 — Paseo del Salón)
 Excmo. Ayuntamiento de Gójar
 Microweb turística de Gójar realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Situación de Gójar 

Муниципалитеты Гранады